Georges Buckley (23 de Abril de 1974) é um árbitro de futebol peruano. Em 2008 foi eleito o árbitro do ano, através de um portal na internet.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Peru